Agape (Grieks woord), voor (naasten)liefde, dat veel in de Bijbel wordt gebruikt
 Agape (maaltijd), oud-christelijke gezamenlijke maaltijd
 Agape (vlinder), geslacht van vlinders van de familie uilen (Noctuidae)
 Stichting Agapè, de huidige naam van de Nederlandse tak van Campus Crusade for Christ
 Agape-Agape, een album van de Duitse muziekgroep Popol Vuh uit 1983
 Agape (single)